Töllner ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Töllner (* 1966), deutscher Filmeditor
 Erwin Töllner (1906–1984), deutscher Architekt
 Ivo Töllner (* 1982), deutscher Handballspieler 
 Johann Gottlieb Töllner (1724–1774), deutscher evangelischer Theologe
 Wilhelm Töllner (1879–1963), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Toellner
 Döllner